Taylor Fedun (né le  à Edmonton dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 

|-
| 2004-2005 ||Traders Fort de Saskatchewan ||LHJA ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 ||Traders de Fort Saskatchewan ||LHJA ||60 ||13 ||18 ||31 ||72 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2006-2007 ||Saints de Spruce Grove||LHJA ||50 ||10 ||33 ||43 ||2 ||10 ||3 ||5 ||8 ||0
|-
| 2007-2008 ||Université de Princeton ||ECAC ||32 ||4 ||10 ||14 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Université de Princeton ||ECAC ||35 ||3 ||12 ||15 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Université de Princeton ||ECAC ||31 ||3 ||14 ||17 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Université de Princeton ||ECAC ||29 ||10 ||12 ||22 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Barons d'Oklahoma City ||LAH ||70 ||8 ||19 ||27 ||30 ||17 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
| 2013-2014 ||Barons d'Oklahoma City ||LAH ||65 ||10 ||28 ||38 ||51 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2013-2014 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||4 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Sharks de Worcester ||LAH ||65 ||6 ||28 ||34 ||37 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 2014-2015 ||Sharks de San José ||LNH ||7 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Comets d'Utica ||LAH ||63 ||8 ||25 ||33 ||48 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2015-2016 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Americans de Rochester ||LAH ||29 ||5 ||18 ||23 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||27 ||0 ||7 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Americans de Rochester ||LAH ||45 ||3 ||13 ||16 ||32 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2017-2018 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 ||Americans de Rochester ||LAH ||9 ||0 ||5 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Stars du Texas ||LAH ||3 || 1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 ||Stars de Dallas ||LNH ||54 ||4 ||7 ||11 ||14 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || 27 || 2 || 7 || 9 || 8 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2019-2020 || Stars du Texas || LAH ||5 || 0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Stars du Texas || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

|127 || 8 || 27 || 35 || 44 || 18 || 0 || 0 || 0 || 6

Trophées et honneurs personnels 
2009-2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'ECAC.
2010-2011 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de l'ECAC.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Est de la NCAA.

Références 

Naissance en juin 1988
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Tigers de Princeton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas